Il doppio del Toray Pan Pacific Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Anne White e Robin White erano le detentrici del titolo, ma solo Robin White ha partecipato in coppia con Gigi Fernández.

La Fernández e la White hanno perso in finale 4–6, 6–2, 7–6 contro Pam Shriver e Helena Suková.

Teste di serie
 Pam Shriver /  Helena Suková (campionesse)
 Elizabeth Smylie /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Gigi Fernández /  Robin White (finale)
 Leila Meskhi /  Nataša Zvereva (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 1988